Сека — власна назва.

Поняття 
 Сека (фараон)
 Сека (гра)

Топоніми

Віла-Сека (Армамар) — парафія.
 Віла-Сека (Барселуш) — парафія.
 Віла-Сека (Кондейша-а-Нова) — парафія.